On the Run (Pink Floyd), nummer van Pink Floyd op The Dark Side of the Moon
On the Run (Lake), livealbum van Lake
On the Run (film uit 1983), film uit 1983
On the Run (film uit 1986), film uit 1986
On the Run (film uit 1999), film uit 1999